Kathedraal van Foz do Iguaçu (Catedral de São João Batista), de hoodkerk en kathedraal van Foz do Iguaçu, Brazilië
 Kathedraal van Santa Cruz do Sul (Catedral de São João Batista), de kathedraal van Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brazilië

Zie ook 
São João Batista (doorverwijspagina)
São João Baptista (doorverwijspagina)